Ráspano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ribes uva-crispa
 el nombre común de la planta Vaccinium myrtillus; o
 el nombre común de la planta Vaccinium uliginosum'''''.